Die Deutsche Volleyball-Bundesliga 2008/09 wurde ausgetragen:

 bei den Männern, siehe Deutsche Volleyball-Bundesliga 2008/09 (Männer)
 bei den Frauen, siehe Deutsche Volleyball-Bundesliga 2008/09 (Frauen)